Устиново — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Етышинского сельского поселения.

Находится примерно в 16 км к югу от центра города Чернушки.

Население 
В 2005 году численность населения составляла 142 человека.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 141 человек, в том числе 65 мужчин и 76 женщин.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района